Alexandrov může být:

 Alexandrov (město) – město ve Vladimirské oblasti v Ruské federaci

 Alexandr Alexandrov – více osob, rozcestník
 Alexandr Panajotov Alexandrov (* 1951) – bulharský kosmonaut
 Alexandr Pavlovič Alexandrov (* 1943) – sovětský kosmonaut
 Alexandr Vasiljevič Alexandrov (1883–1946) – ruský sovětský hudební skladatel, sbormistr a autor sovětské hymny
 Alexandrovův soubor písní a tanců
 Boris Viktorovič Alexandrov (1955–2002), sovětský hokejista
 Georgij Fjodorovič Alexandrov (1908–1961), sovětský filozof
 Grigorij Vasiljevič Alexandrov (1903–1983), sovětský filmový herec a režisér 
 Pavel Sergejevič Alexandrov (1896–1982), ruský a sovětský matematik
 Vjačeslav Alexandrovič Alexandrov (1968–1988) – sovětský voják, který padl v Afghánistánu
 Vsevolod Jurjevič Alexandrov (1936–2010) – ruský malíř